John Chichester, 1. Baronet ist der Name folgender Personen:

* John Chichester, 1. Baronet (of Raleigh) (1623–1667), englischer Adliger und Politiker
 John Chichester, 1. Baronet (of Arlington Court) (um 1794–1851), britischer Adliger und Politiker